Avalanche Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Avalanche Lake (El Dorado County, Kalifornien)
 Avalanche Lake (Fresno County, Kalifornien)
 Avalanche Lake (Mono County, Kalifornien)
 Avalanche Lake (Flathead County, Montana)
 Avalanche Lake (Madison County, Montana)
 Avalanche Lake (Stillwater County, Montana)
 Avalanche Lake (New York)
 Avalanche Lake (Oregon)
 Avalanche Lake (Washington)